Nela steht für:

 Nela (Fluss), Nebenfluss des Ebro in Spanien
 Pseudonym von Cornelia Fischer (1954–1977), deutsch-österreichische Malerin

Nela ist der Familienname folgender Personen:
 Sebastiano Nela (* 1961), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Nella